Haloguignardia är ett släkte av svampar. Haloguignardia ingår i ordningen Lulworthiales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Haloguignardia